Горановци — село в Болгарии
 Горановци — в Великотырновской области;
 Горановци — в Кюстендилской области.